Los nombres de Iglesia del Rosario son el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias.

Advocación 
 Cristo del Rosario;
 Virgen del Rosario, advocación mariana – festividad 7 de octubre

Iglesias 
Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

Argentina 
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en la localidad de María Ignacia Vela;

Bangladés 

 Iglesia del Santo Rosario, en Daca

Brasil
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, una iglesia católica situada en Vila Velha.

Catar 
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, la primera y única iglesia católica de Catar; situada en Doha.

Chile 
 Iglesia de la Virgen del Rosario, en la localidad de Cosapilla;
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en la localidad de Chonchi;
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en la localidad de Curepto;
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en la localidad de Quilpué;
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en la localidad de Pisco Elqui;

China 

 Iglesia del Rosario, en Kowloon, Hong Kong.

Colombia 
Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario, en la ciudad de Manizales, en el departamento deCalda;
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en la ciudad de Bello, en el departamento de Antioquia;
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Hatoviejo, en la ciudad de Bello, en el departamento de Antioquia;
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en la ciudad de Itagüí, en el departamento de Antioquia;
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en el municipio de El Retiro, en el departamento de Antioquia;
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en el municipio de Suesca, Cundinamarca.
Iglesia de Nuestra señora del Rosario Municipio de (Río de Oro,  Cesar) Colombia

El Salvador 

 Iglesia del Rosario, en el centro histórico de la ciudad capital de San Salvador, Departamento de San Salvador.

España 
 Iglesia de Santa María del Rosario, en la localidad de Asín, en la provincia de Zaragoza;
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en la localidad de Barlovento, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife;
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en la ciudad de Burgos;
 Iglesia del Rosario, en la ciudad de Cádiz;
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en la localidad de Corella, en la Comunidad Foral de Navarra;
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en la localidad de Emperador, en la provincia de Valencia;
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario Coronada, en la localidad de Fuengirola, en la provincia de Málaga;
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en la ciudad de Guadalajara;
 Iglesia del Rosario, en Hoyo de Manzanares, Comunidad de Madrid;
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Filipinas, en la ciudad de Madrid;
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de la Colonia Gomis, en la localidad de Monistrol de Montserrat, en la provincia de Barcelona;
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y la Esperanza, en Móstoles, Comunidad de Madrid;
 Iglesia de la Virgen del Rosario, en la localidad de Navianos de Alba, en la provincia de Zamora;
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en la localidad de Peñarroya-Pueblonuevo, en la provincia de Córdoba;
 Iglesia del Rosario, en la localidad de Rafal, en la provincia de Alicante;
 Iglesia del Rosario, en la localidad de Riaño, en la provincia de León;
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en la localidad de Roquetas de Mar, en la provincia de Almería;
 Iglesia del Rosario, en la localidad de Salobreña, en la provincia de Granada;
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en la localidad de Santomera, en la provincia de Murcia;
 Iglesia del Rosario, en la ciudad de Valencia;
 Iglesia del Rosario, en la ciudad de Valladolid;
 Iglesia del Rosario, en la localidad de Zafra, en la provincia de Badajoz.

Estados Unidos 

 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en la ciudad de Detroit, en el estado de Míchigan.

Filipinas 

 Iglesia de Nuestra Señora del Santísimo Rosario, en Makinabang, Baliuag, Bulacan.

México 
 Santuario de Nuestra Señora del Rosario, en la ciudad de Guasave, en el estado de Sinaloa.
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en la localidad de Alvarado, en el estado de Veracruz.
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en la colonia Roma, en la Ciudad de México.

Reino Unido 
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en la localidad de Saint Peter Port, en la isla británica de Guernsey.

Tailandia 

 Iglesia del Santo Rosario, en Bangkok

Venezuela 
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario en la localidad de Villa del Rosario Venezuela.
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario en la localidad de Guasipati, Estado Bolívar.

Nicaragua 
 Catedral Nuestra Señora del Rosario, en la ciudad de Estelí, departamento homónimo, Diócesis de Estelí.

Otros edificios religiosos relevantes 
 Basílica de Nuestra Señora del Rosario, en la ciudad de Buenos Aires;
 Basílica Catedral de Nuestra Señora del Rosario, en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe;
 Santuario de Nuestra Señora del Rosario, en la ciudad de Hellín, en la provincia de Albacete;
 Ermita de la Virgen del Rosario de Pastores, en la ciudad de Huerta de Valdecarábanos, en la provincia de Toledo;